Saint-Clar est une commune française située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées.
 Le Canton de Saint-Clar
 Saint-Clar-de-Rivière dans la Haute-Garonne
 Bob Saint Clar, héros du film Le Magnifique.
 Bob Sinclar, DJ français dont le nom fait référence au personnage précédent.

Voir aussi